Groeipijn, een type pijn die voorkomt bij kinderen
 Groeipijn (boek), een autobiografie van de Nederlandse beeldend kunstenaar Simon Koene
 Groeipijn (musical), een musical van de Nederlandse componist Erwin Strikker

Zie ook
 Growing Pains, een Amerikaanse comedyserie